Эпплбаум — еврейская фамилия.
 Эпплбаум, Джейкоб (род. 1983) — американский независимый журналист, исследователь компьютерной безопасности и хакер.
 Эпплбаум, Луис (1918—2000) — канадский композитор, дирижер и музыкальный администратор XX века, компаньон ордена Канады.
 Эпплбаум, Энн (род. 1964) — американо-британская журналистка и писательница.

Также 
 Эпельбаум